Svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki 2004 je deseto svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 5. in 7. marcem 2004 v dvorani Budapest Sportaréna v Budimpešti, Madžarska. Udeležilo se ga je 677 atletov iz 139-ih držav, ki so tekmovali v 28-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

 (2)
 (2)
 (1)
 (1)
 (8)
 (3)
 (9)
 (3)
 (1)
 (16)
 (11)
 (1)
 (1)
 (2)
 (10)
 (7)
 (1)
 (1)
 (3)
 (10)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (9)
 (1)
 (1)
 (3)

 (11)
 (2)
 (11)
 (2)
 (2)
 (2)
 (1)
 (2)
 (7)
 (1)
 (6)
 (25)
 (2)
 (21)
 (3)
 (25)
 (19)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (17)
 (2)
 (1)
 (1)
 (13)
 (1)

 (14)
 (24)
 (3)
 (1)
 (3)
 (6)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (2)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (10)
 (1)
 (2)

 (1)
 (11)
 (2)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (18)
 (8)
 (2)
 (1)
 (18)
 (50)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)

 (1)
 (1)
 (1)
 (9)
 (1)
 (4)
 (1)
 (32)
 (3)
 (16)
 (5)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (23)
 (48)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)

Viri
 Prvenstvo na IAAF

2004
2004 v športu
Športne prireditve na Madžarskem
Šport v Budimpešti